Липери (, ) — община на востоке Финляндии, в провинции Северная Карелия. Население общины составляет 12 253 человека (на 31 января 2011 года); площадь — 1 161,22 км². Плотность населения — 16,86 чел/км². Официальный язык — финский. Община расположена всего в 10 минутах езды от Йоэнсуу.
  
29 июля 2010 года в общине была зафиксирована самая высокая температура в Финляндии: 37,2°С.

Населённые пункты 
Основные деревни общины включают: Хяркинваара, Каатамо, Корпиваара, Маттисенлахти, Ристи, Роукалахти, Солокюля, Туръюнниеми, Вайвио, Вииниярви и Юлямюллю.

Демография 
На 31 января 2011 года в общине Липери проживало 12 253 человека: 6170 мужчин и 6083 женщины.

Финский язык является родным для 98,6 % жителей, шведский — для 0,11 %. Прочие языки являются родными для 1,25 % жителей общины.

Возрастной состав населения:
 до 14 лет — 18,97 %
 от 15 до 64 лет — 64,53 %
 от 65 лет — 16,64 %

Изменение численности населения по годам:

Галерея

Интересные факты 
На территории общины Липери происходит действие повести Майю Лассила "За спичками", по которой в 1980 году Леонидом Гайдаем и Ристо Орко был снят одноимённый фильм

Примечания

См. также 
 Голубая дорога () — туристский маршрут (Норвегия-Швеция-Финляндия-Россия)

Ссылки 
 

Общины Финляндии